Оюльге — річка, ліва притока Анабару, Республіка Саха, Росія
 Оюльге — річковий острів на Анабарі, Республіка Саха, Росія